Springflod har flere betydninger:

 Springflod  (tidevand) – er kraftig flod (tidevand).
 Springflod  (film) – en dansk film fra 1990.